Pavlou ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitra Pavlou (* 2004), griechische Tennisspielerin
 Dinos Pavlou (* 1980), zyprischer Tennisspieler
 George Pavlou (* ?), britischer Regisseur
 Kyriakos Pavlou (* 1986), zyprischer Fußballspieler
 Stel Pavlou (* 1970), britischer Autor und Drehbuchautor

Siehe auch:

 Kloster Agiou Pavlou
 Pavlu
 Pawlu
 Paulů